Severinia – genere di piante della famiglia Rutaceae
Severinia – genere di insetti della famiglia Mantidae